Une ambition dans le désert est un roman de l'écrivain égyptien francophone Albert Cossery paru le  aux éditions Gallimard.

Résumé 

Dans un petit État fictif du Golfe persique, une série d'explosions de bombes artisanales frappent soudainement et sans raison apparente – que de pseudo-revendications révolutionnaires – les bâtiments secondaires de la capitale Dofa. Samantar s'inquiète alors des perturbations que cela produirait dans son « paradis » jusqu'alors préservé du monde par l'absence de pétrole sur son territoire. Il décide de trouver les auteurs pour leur expliquer les dangers de tels actes aboutissant assurément à l'intervention de la « grande puissance impérialiste » et apportant ainsi malheur au peuple qui, par sa pauvreté, se trouve malgré tout protégé des misères du monde et de l'argent contrairement aux monarchies pétrolières voisines de la péninsule. Son proche parent, Ben Kadem, le premier ministre de l'émirat dont il est un conseiller du soir, l'incite dans cette voie et le pousse à trouver des renseignements dans les rues de la ville auprès de ses amis dont fait partie Shaat, un vendeur d'électroménager tout juste sorti de prison.

Réception critique

Éditions et traductions 
Éditions Gallimard, coll. « Blanche », 1984 .
Éditions Joëlle Losfeld, coll. « Arcanes », 2000, rééd. 2013 . 
Œuvres complètes II, éditions Joëlle Losfeld, 2005, .
 Una ambición en el desierto, éd. Pepitas de Calabaza, Logroño, 2013, . 
 Uma Ambição no Deserto, éd. Antígona, 2002.

Notes et références 

Roman d'Albert Cossery
Roman paru en 1984